Alf kan henvise til flere artikler:
 Alf (navn) – et drengenavn.
 Alf (nordisk mytologi) – et guddommeligt væsen fra nordisk religion.
 Elverfolk – et væsen fra nordisk folklore, bygger på hedenske alfer samt en række andre magter.
 Alf (røver) – en person der lagde navn til stien Alfbæk i Gråstenskovene.
 Alf (tv-serie) – en tv-serie produceret fra 1986 til 1990.
 Alf (flod) – en flod.
 Alf Ross – Dansk jurist.
 Animal Liberation Front (ALF) – en international organisation af dyreretaktivister